Djalal ist der Familienname folgender Personen:

 Ghaffar Djalal (1882–1948), persischer Diplomat
 Hasjim Djalal (* 1934), indonesischer Jurist und Diplomat